George Taylor House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 George Taylor House (New Jersey), ID-Nr. 94000392
 George Taylor House (Oregon), ID-Nr. 81000476
 George Taylor House (Pennsylvania), ID-Nr. 71000709